Alachua floridensis  — вид паразитических наездников из семейства Eulophidae (Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые, единственный в составе рода Alachua. Эндемики США (Флорида). Длина 0,9—1,4 мм. Цвет тела буровато-чёрный; усики и бёдра — желтовато-коричневые. Формула члеников усика: 1,1,1,3,2. Крылья без жилок. Верхние части груди и головы гладкие. Задние края глаз окантованы валиком. Голова вдвое шире своей длины. Куколочные паразитоиды муравьёв рода Кампонотус: Camponotus abdominalis (F.) и Camponotus floridanus Buckley (формицины). Название рода дано по имени типового местонахождения: округ Алачуа (Alachua County; штат Флорида). Образует кладу с близкими родами Horismenus и Edovum в составе подсемейства Entedoninae.

См. также 
 Omphale

Примечания

Ссылки 
Key to Nearctic eulophid genera
Universal Chalcidoidea Database

Эвлофиды
Животные, описанные в 1987 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики США
Паразиты муравьёв
Монотипические роды перепончатокрылых